El término DEX puede hacer referencia a:
  DEX (base de datos), base de datos orientada a grafos.
  DEX (Samsung), Tecnología de Samsung.
  DEX (democracia experimental), Plataforma Democracia Experimental Chile.
 Dicționarul explicativ al limbii române (DEX), diccionario explicativo de la lengua rumana.